Kühlbach ist ein Gewässername:
 Kühlbach (Ameranger Dorfbach), linker Zufluss des Ameranger Dorfbachs (zur Murn) bei Taiding, Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kühlbach (Veybach), rechter Zufluss des Veybachs bei Satzvey, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Kühlbach ist ein Familienname:
 Egon Kühlbach, deutscher Lokalhistoriker

Siehe auch:
 Kuhlbach
 Kühlgraben, rechter Zufluss des Habichauer Bachs (zur Isar) nahe Reutscherer, Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern